Le terme mesure a en français deux groupes de significations :
 il évoque une quantité et son évaluation ; au figuré, un rapport, une proportion ;
 par analogie, il désigne ce qui est prévu en réaction à une situation (par exemple mesure disciplinaire).

Évaluation d'une quantité

Sciences et techniques 
 En mathématiques, une mesure est une fonction qui associe un nombre à un sous-ensemble d'un ensemble donné.
 La théorie de la mesure regroupe les lemmes qui concernent les ensembles munis de mesures.
 En géométrie la mesure algébrique est une longueur affectée d'un signe
 En métrologie, la mesure est le résultat d'un mesurage, un processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur (Vocabulaire international de métrologie du BIPM : Bureau international des poids et mesures). Le mesurage s'effectue par comparaison avec une grandeur de même espèce prise comme terme de référence : étalon ou unité.
 Une mesure physique est une mesure obtenue par une expérience sur la matière, par opposition aux mesurages qui concernent les sciences sociales.
 L'épistémologie de la mesure discute le rapport du concept de mesure avec la connaissance scientifique, ainsi que les limites de ce qu'on peut en apprendre.
 Par métonymie, le mot « mesure » peut désigner un récipient d'un volume connu.
 En démographie, sociologie et psychologie, la mesure longitudinale s'oppose à la mesure transversale. Ces expressions se réfèrent au temps : la première considère un phénomène au cours du temps à partir d’un événement initial, la seconde considère l'ensemble des phénomènes sur une période de temps assez courte pour qu'on n'y suppose aucune grande transformation.

Arts, culture et société 
 En musique, la mesure est une unité temporelle dans le solfège de la musique occidentale.
 La mesure est une monnaie complémentaire locale en usage à Bourg-de-Péage et Romans, en France.
 En confection, le sur-mesure désigne la réalisation d'une pièce d'habillement (chemise, chaussure, costume) ajusté aux mesures du corps du client.

Dispositions relatives à une action 
 En gestion administrative, une mesure est une décision fixant la conduite à tenir :
 une mesure conservatoire prescrit ce qu'il faut faire pour maintenir la situation en l'état en attendant une décision définitive.
 une mesure de sûreté prescrit une contrainte exceptionnelle sur une personne.

Œuvres 
 La Mesure est une cantate de Hanns Eisler.
 Mesure pour mesure () est une pièce de William Shakespeare.
 L'Ombre sur la mesure est le premier album long format du groupe de rap La Rumeur (2002).
 Un Noël sur mesure () est un téléfilm canadien réalisé par John Bradshaw (2012).
 Meurtre sur mesure () est une nouvelle policière d'Agatha Christie mettant en scène Miss Marple (1941).

Patronyme 

 Charles Mesure (1970-) est un acteur australien et néo-zélandais.
 Chrystèle Mesure est une femme pêcheur française, championne du monde individuelle de pêche du bord de mer en 2011, et vice-championne du monde par équipes la même année.

Notes et références

Voir aussi 
 

de:Maß
ru:Мера